Mason County je název šesti okresů ve Spojených státech amerických:
 Mason County (Illinois) – okres státu Illinois
 Mason County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Mason County (Michigan) – okres státu Michigan
 Mason County (Texas) – okres státu Texas
 Mason County (Washington) – okres státu Washington
 Mason County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie